Lej mołdawski – jednostka płatnicza w Mołdawii
 Morski Dywizjon Lotniczy – oddział lotnictwa Marynarki Wojennej II RP